Chambre des Députés steht für:

 Chambre des Députés (Luxemburg), die luxemburgische Abgeordnetenkammer
 die Abgeordnetenkammer der Dritten Französischen Republik (1871–1940), siehe Abgeordnetenkammer (Frankreich)

 Deputiertenkammer steht für:
 Zweite Kammer der Landstände des Herzogtums Nassau, siehe Liste der Abgeordneten der Landstände des Herzogtums Nassau (1818–1848) #Deputiertenkammer (Zweite Kammer)